Duong ou Dương est un nom de personnalités et un nom de lieux.

Personnalités 

 An Duong Vuong, ou dynastie Thục, famille régnante vietnamienne au 
 Paul Duong (1792-1860), laïc, saint catholique.
 Ang Duong (1796-1860), roi du Cambodge.
 Dương Quỳnh Hoa (1930-2006), médecin et femme politique vietnamienne.
 Dương Văn Minh (1916-2001), général sud-vietnamien.
 Huy Duong Bui (né en 1937), scientifique, membre de l'Académie des sciences.
 Dương Thu Hương (née en 1947), romancière et dissidente politique vietnamienne.
 Dương Anh Đào, ou Anh Đào Traxel (née en 1957), présidente d'association.
 Dương Bích Liên (1924-1988), peintre vietnamien.
 Đơn Dương (1957-2011), acteur vietnamien de cinéma.

Toponymes 

 Duong, cours d'eau du Vietnam
 Hai Duong, ville du Vietnam, capitale de la province de Hải Dương.
 Province de Hải Dương, au Vietnam, dans la région du delta du Fleuve Rouge. 
 Bình Dương, province du Vietnam.
 Aéroport de Dương Đông, aussi appelé aéroport de Phú Quốc, dans l'île de Phu Quoc, au Vietnam.

en:Dương